Lage (Nedersaksen), een gemeente in de Landkreis Grafschaft Bentheim, in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lage (Noordrijn-Westfalen), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, niet ver van Detmold en Lemgo

Personen
Klaus Lage, een Duitse musicus